Pouillé puede referirse a: 

 Pouillé, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Pouillé, comuna francesa situada en Vendée.
 Pouillé, comuna francesa situada en Vienne.